Tinseltown Rebellion — музичний альбом гурту Френк Заппа. Виданий 17 травня 1981 року лейблом Rykodisc. Загальна тривалість композицій становить 67:19. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «Fine Girl» — 3:31
 «Easy Meat» — 9:19
 «For the Young Sophisticate» — 2:48
 «Love of My Life» — 2:15
 «I Ain't Got No Heart» — 1:59
 «Panty Rap» — 4:35
 «Tell Me You Love Me» — 2:07
 «Now You See It — Now You Don't» — 4:54
 «Dance Contest» — 2:58
 «The Blue Light» — 5:27
 «Tinseltown Rebellion» — 4:35
 «Pick Me, I'm Clean» — 5:07
 «Bamboozled by Love» — 5:46
 «Brown Shoes Don't Make It» — 7:14
 «Peaches III» — 5:01

Посилання 
 Allmusic :огляд 

Альбоми Френка Заппи